

Patronyme Roth 

 Albrecht Wilhelm Roth (1757-1834), botaniste allemand ;
 Alice Roth (1905-1977), mathématicienne suisse ;
 Alvin Roth (1951-), économiste américain ;
 Andrea Roth (1967-), actrice canadienne ;
 Angelo Roth (1855-1919), universitaire et homme politique italien ;
  ;
 Bobby Roth (1950-), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Carol Roth (1973-), animatrice de radio américaine ;
 Cecil Roth (1899-1970), historien britannique ;
 Cecilia Roth (1956-), actrice argentine ;
 Christian Roth (1950-), acteur et scénariste français.
 Christopher Roth (1964-), monteur allemand ;
 Daniel Roth (1942-) organiste, compositeur français ;
 David Lee Roth (1954-), chanteur de rock américain, membre du groupe Van Halen ;
 Dick Roth (1947-), nageur américain ;
 Doug Roth (1967-), joueur américain de basket-ball ;
 Dov Roth-Lumbroso (1973- ), rabbin français et israélien, fondateur des institutions Bnei Torah et Derech LaOlim ;
 Ed "Big Daddy" Roth (1932-2001), artiste américain ;
 Eli Roth (1972-), réalisateur américain ;
 Emery Roth (1871-1948), architecte américain ;
 Étienne Roth (1922-2009), chimiste français ;
 Étienne Roth le Gentil (1925-), général de division français ;
 Eugen Roth (1895-1976), écrivain et poète allemand ;
 François Roth (1936-2016), historien français ;
 François-Xavier Roth (1971-), chef d'orchestre français ;
 Franz Roth (1946-), footballeur allemand ;
 Friederike Roth (1948-), écrivain allemande ;
  (1911-1997), gymnaste artistique américain ;
 Gerhard Roth (1942-2022), écrivain autrichien ;
 
 Hella Roth (1963-), joueuse de hockey sur gazon allemande ;
 Héloïse Roth (1978-), comédienne et auteur-compositrice-interprète française ;
 Henry Roth (1906-1995), écrivain américain ;
 Holly Roth (1916-1964), femme de lettres américaine, auteure de roman d'espionnage et de roman policier ;
 Jean-François Roth (1952-), homme politique suisse ;
 Joseph Roth (1894-1939), écrivain et journaliste autrichien ;
 Joseph Roth (1896-1945), homme politique allemand ;
 Joseph Roth (1911-1944), prêtre et résistant français membre du réseau Alliance pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Julie-Anne Roth (1973-), actrice, metteur en scène, auteur et réalisatrice franco-canadienne ;
 Jürgen Roth (1945-2017), journaliste d’investigation et homme de télévision allemand ;
 Kenneth Roth (1955-), avocat américain ;
 Klaus Roth (1925-2015), mathématicien britannique ;
 Laurent Roth (1961-), auteur, réalisateur, scénariste et acteur français ;
 Leo Roth (1921-2004), hazzan autrichien ;
 Lillian Roth (1910-1980), actrice, chanteuse et écrivaine américaine ;
 Lina Roth (1877-1962), auteur français pour la jeunesse ;
 Louis Roth (1843-1929), compositeur d'opérettes et chef d'orchestre autrichien ;
 Luca Roth (2000-), sauteur à ski allemand ;
 ,
 Maïdi Roth (née en 1973), chanteuse française ;
 Martin Roth (1955-2017), spécialiste allemand des musées ;
 
 Michel Roth (1959-), cuisinier français ;
 Norman Roth (1938-), historien américain ;
 Philip Roth (1933-2018), écrivain américain ;
 Phillip J. Roth (1959-), réalisateur américain ;
 Ramona Roth (1977-), skieuse de fond ;
 Reinhold Roth (1953-2021), pilote moto allemand ;
 
 Robert Roth (1898-1959), lutteur suisse ;
 Ryan Roth (1983-), coureur cycliste canadien ;
 Samuel Roth (1893-1974), éditeur américain ;
 Scott Roth (1963-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Sébastien Roth (1978-), footballeur suisse ;
 Stephan Ludwig Roth (1796-1849), intellectuel saxon transylvanien, enseignant, pédagogue, historien et pasteur luthérien ;
 Tim Roth (1961-), acteur britannique ;
 Ulrich Roth (1954-), guitariste allemand ;
 Ulrich Roth (1962-), handballeur allemand ;
 Veronica Roth (1988-), écrivaine américaine ;
 Vincent Daniel Roth (1924-1997), arachnologue américain ;
  ;
 Wolf Roth (1944-), acteur allemand.

Toponyme 

 Roth, une ville de Bavière ;
 Roth, une ville de l'arrondissement de Rhin-Hunsrück en Rhénanie-Palatinat ;
 Roth, une ville de l'arrondissement de Rhin-Lahn en Rhénanie-Palatinat ;
 Roth, une ville de l'arrondissement d'Altenkirchen en Rhénanie-Palatinat ;
 Roth, une ville de l'arrondissement de Bad Kreuznach en Rhénanie-Palatinat ;
 Roth, une annexe de la commune française de Hambach, dans le département de la Moselle.

Autre 
 Challenge Roth, une compétition de triathlon.

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif